Официальные праздники в Словацкой Республике определяются Законом о праздничных, нерабочих и памятных днях от 20 октября 1993 года () и последующими поправками к нему.

В настоящее время на официальном уровне установлено 15 нерабочих праздничных дней.

Официальные праздники и выходные дни Словакии 

Эти дни нерабочие, почти все магазины и учреждения закрыты.

 в 2018 году 30 октября также был праздничным выходным днём в честь 100-летия принятия Декларации словацкого народа

Памятные дни 

 25 марта – День прав человека (Deň zápasu za ľudské práva)
 13 апреля – День несправедливо осужденных (Deň nespravodlivo stíhaných)
 4 мая – Годовщина смерти М. Р. Штефаника (Výročie úmrtia M. R. Štefánika)
 7 июня – Годовщина Меморандума словацкого народа (Výročie Memoranda národa slovenského)
 5 июля – День заграничных словаков (Deň zahraničných Slovákov)
 17 июля – Годовщина принятия Декларации о суверенитете Словацкой Республики (Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky)
 4 августа – День Матицы словацкой (Deň Matice slovenskej)
 9 сентября – День жертв Холокоста и расового насилия (Deň obetí Holokaustu a rasového násilia)
 19 сентября – День образования Словацкого национального совета (Deň vzniku Slovenskej národnej rady)
 6 октября – День Героев Карпато-Дуклинской операции (Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie)
 27 октября – День Черновской трагедии (Deň černovskej tragédie)
 28 октября – День образования независимого Чехословацкого государства (Deň vzniku samostatného Česko-Slovenského štátu)
 29 октября – День рождения Людовита Штура (Deň narodenia Ľudovíta Štúra)
 30 октября – Годовщина принятия Декларации словацкого народа (Výročie Deklarácie slovenského národa)
 31 октября – День Реформации (Deň reformácie)
 30 декабря – День провозглашения Словакии отдельной церковной провинцией (Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu)

Обзор праздников по годам

Примечания 

Культура Словакии
Словакии
Списки:Словакия
Общество Словакии